Thabor ou Tabor peut désigner :

Géographie 
 Le mont Thabor, une montagne d'Israël.
 Kfar Tabor, un village en Israël.

 Le massif du Thabor, massif des Cerces ou massif des Cerces-Thabor, un massif de montagnes des Alpes à la frontière entre la France et l'Italie.
 Le mont Thabor, un sommet de ce massif, situé en France.
 Le pic du Thabor, un sommet de ce massif, situé en France.
 Le col du Thabor, un col de ce massif, situé en France.
 Le passage du Pic du Thabor, un col de ce massif, situé en France.
 Le glacier du Thabor, un ancien glacier de ce massif, situé en France.
 La chapelle du mont Thabor, une chapelle de ce massif, située en France.
 Le Tabor, un sommet du massif du Taillefer, situé en France.
 Le quartier Thabor - Paris à Rennes.
 Le parc du Thabor à Rennes, jardin de ce même quartier.

 Tabor, une commune et localité de Slovénie.
 Tábor, une ville de Tchéquie.
 Tabor, village de la voïvodie de Mazovie, en Pologne.
 L'île Tabor, connu également sous le nom de récif Maria-Theresa, dans le Pacifique sud.
 Le Mount Tabor est une commune du district de Calderdale au Royaume-Uni.
 Le château de Veliki Tabor ("Le grand camp") à Desinić et le manoir de Mali Tabor ("Le Petit camp") à Hum na Sutli en Croatie.

 Tabor, une ville du comté de Fremont, en Iowa, aux États-Unis.

Cinéma 
 Tabor, un film réalisé en 1954 par Georges Péclet.

Musique 
 Tabor (ancien français) : instrument de musique médiéval de la famille des percussions proche du tambourin (étymologie : de l’arabe ṭunbūr signifiant « tambour »).

Armée 
 Tabor, rattachement de goumiers dans la hiérarchie militaire des troupes coloniales françaises.

Autres 
 La chapelle Mont Thabor des Servantes du Très-Saint-Sacrement à Québec.
 La rue du Mont-Thabor est située dans le premier arrondissement de Paris entre les rues de Rivoli et Saint-Honoré.
 Mont Thabor est le nom d'une péniche amarrée au bord de la Seine en région parisienne, propriété de la Communauté de l'Emmanuel et servant à certaines de ses activités.
 Dans l'Église Catholique, le tabor est un support sur lequel on pose l'ostensoir durant le Salut du Saint Sacrement.
 Hans Tabor, un homme politique danois.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités